

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nierybno – kolonia wsi Dzikówko w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Nierybno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko